A keleti front elnevezés háborúban elterjedt megnevezés, amely során a hadviselő fél a hozzá képest keletre elterülő hadszíntereket illette. A legismertebbek a két világháború keleti frontjai voltak:

 Az első világháború keleti frontja (1914–1918).
 A második világháború keleti frontja (1941–1945).
 Keleti front néven működő lázadók Szudán keleti felében.
 Keleti front (Frente Leste) nevű portugál hadműveletsorozat Angola keleti felében.

Egyéb:
 Keleti Front (együttes), magyar rockegyüttes.
 Keleti Front, egy nyíregyházi szurkolócsoport.